Kennedy House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Kennedy House (Alabama), ID-Nr. 78000489
 Kennedy House (North Dakota), ID-Nr. 86003742